Brittney Skye (Los Angeles, 5 de novembro de 1977) é uma atriz e diretora de filmes pornográficos americana.

Biografia 
Nascida em Los Angeles, na adolescência frequentou o colégio Southampton High School em Long Island por um tempo, mas terminou na Califórnia. Antes de iniciar sua carreira na indústria de filmes adultos, ela desenhava quarto de crianças e trabalhava numa loja de varejo.

Começou sua carreira pornô hardcore em 2001 e desde então participou de mais de 400 produções, incluindo vários episódios da série Shane's World. Ela havia se recusado a assinar um contrato com qualquer empresa do setor adulto, alegando que queria trabalhar por conta própria. Em novembro de 2003, assinou um contrato com a Sineplex Entertainment para atuar e dirigir para eles, mas que foi rapidamente alterado para que não fosse exclusivo com a Sineplex.

Em 15 de junho de 2003, chamou a atenção após invadir o campo onde acontecia a final do U.S. Open de golfe nua da cintura para cima, com um endereço eletrônico de um casino online que ela estava promovendo escrito no seu peito e nas costas, e tentou dar uma flor para Jim Furyk, um dos golfistas competidores. Depois de passar uma noite na cadeia do condado, e ser julgada por suas ações, ela acabou pagando mil dólares e foi posta em liberdade condicional por seis meses. Depois dos seis meses ela votou para o seu trabalho (actriz).

Prêmios e indicações 
 2005: AVN Award – Best Group Sex Scene, Film – Sweet Hearts — indicada
 2006: AVN Award – Best Actress, Video – Prisoner — indicada
 2006: AVN Award – Best Couple Sex Scene, Video – Porn Star — venceu
 2006: AVN Award – Female Performer of the Year — indicada
 2007: AVN Award – Best Actress, Video – GrubGirl — indicada

Ligações externas 

 
 
 Entrevista no WantedList

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles